Ла Арена 2. Сексион има више значења:

 Ла Арена 2. Сексион, Морелос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Арена 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику